Joint Security Area steht für:

 Joint Security Area (Militäreinrichtung)
 Joint Security Area (Film), südkoreanischer Film von Park Chan-wook (2000)